H43 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Conway (Arkansas)